Солвеј има више значења:
 Солвеј (Њујорк)
 Солвеј (Минесота)